Брэнд (, ):

 Брэнд, Глен (1923—2008) — американский борец вольного стиля.
 Брэнд, Джо (род. 1957) — английский комик, сценарист, актриса и продюсер.
 Брэнд, Джошуа (род. 1950) — американский сценарист, режиссёр и продюсер телевидения.
 Брэнд, Нэвилл (1920—1992) — американский характерный актёр.
 Брэнд, Рассел (род. 1975) — английский юморист, актёр, публицист, теле- и радиоведущий.
 Брэнд, Стивен (род. 1969) — американский и английский актёр шотландского происхождения.
 Брэнд, Элтон (род. 1979) — американский профессиональный баскетболист.
 Макс Брэнд (1892—1944) — американский писатель в жанре вестерн.

См. также 
 Бренд